Le lavis est une technique de peinture
 Lavis est une commune italienne située dans la province autonome de Trente
 Lavis est un hameau belge de la commune de Houyet
 Manière de lavis, technique de gravure

Personnalités 
 Neale Lavis (1930-2019), cavalier australien.